Rockwood kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Rockwood, Ontario, ort,

USA 

 Rockwood, Somerset County, ort, Pennsylvania, 
 Rockwood, Tennessee, ort, Roane County, 
 Rockwood, Michigan, ort, Wayne County, 
 Rockwood, Lebanon County, ort, Pennsylvania, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar